Синагва има више значења:

 Синагва (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Синагва (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику